Paralympische Spiele 1984 steht für:

 Sommer-Paralympics 1984 in New York und Stoke Mandeville, Vereinigte Staaten
 Winter-Paralympics 1984 in Innsbruck, Österreich